Jardim Califórnia é um bairro situado na região leste de Goiânia. Além do Jardim Califórnia, cuja população é predominante, o bairro é subdividido em outra região chamada Jardim Califórnia - Parque Industrial.

O bairro é barrio residencial, como o Jardim Goiás.

Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, o Jardim Califórnia faz parte do 27º subdistrito de Goiânia, chamado de Riviera/Água Branca. O subdistrito abrange, além dos três bairros, a Vila Maricá, Aruanã, Sonho Verde e Jardim Brasil.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela prefeitura, no Censo 2010 a população do Jardim Califórnia era de 2 714 pessoas. Pelo mesmo Censo, a região do Jardim Califórnia - Parque Industrial é de 572 pessoas.

Bairros de Goiânia